Геннадий Васильевич Животов — художник станковой графики, живописец, монументалист, карикатурист, заслуженный художник Российской Федерации. Сотрудник-карикатурист газеты «Завтра», член Союза художников Российской Федерации.

В 1975 году окончил факультете керамики МВХПУ им. Строганова. С 1975-1983 годы выполняет настенные мозаики для Домов дружбы в городах Кабуле, Тунисе и Софии. Работал как художник монументально-декоративного искусства, занимался станковой графикой и живописью.

Участник многих московских, республиканских и международных выставок. Его работы находятся в частных коллекциях Германии, Италии, Англии и США.

Также Геннадий Васильевич является профессором, заместитель руководителя учебного центра «Арт-дизайн» Российского государственного гуманитарного университета.

Награды 
 За серию «Афганский дневник» Животов награждён серебряной медалью им. М. Б. Грекова.
 В 2004 году присвоено звание Заслуженный художник Российской Федерации.
 В 2007 году награждён медалью «90 лет Великой Октябрьской социалистической революции» от имени ЦК КПРФ.

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Животов на сайте Artru.info
 Официальный сайт газеты «Завтра»
 Галерея «Коммунар пресс»
 Сайт Г. Животова

Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Художники России XX века
Художники России XXI века
Графики России
Графики СССР
Художники-карикатуристы России
Заслуженные художники Российской Федерации
Члены Союза художников России
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Члены Изборского клуба